

Diritto 
 Vicario – nel diritto, organo incaricato di esercitare, quale supplente, le competenze spettanti ad un altro, a seguito dell'impossibilità di quest'ultimo di funzionare,

Religione 
 Vicario apostolico – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica
 Vicario generale – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica 
 Vicario foraneo – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica
 Vicario episcopale – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica 
 Vicario giudiziale – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica 
 Vicario parrocchiale – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica 
 Vicario di Cristo – concetto della teologia e carica bizantina
 Vicario – carica della gerarchia della Chiesa Anglicana
 Cardinale vicario – carica della gerarchia della Chiesa Cattolica

Persone 
 Arantxa Sánchez Vicario – tennista spagnola
 Emilio Sánchez – tennista spagnolo, fratello di Arantxa
 Enzo Vicario – bobbista italiano
 Francesco Vicario – regista italiano, figlio di Marco Vicario
 Giovanni Bruno Vicario – psicologo italiano
Guglielmo Vicario – calciatore italiano
 Leona Vicario – rivoluzionaria messicana
 Marco Vicario – regista italiano
 Margherita Vicario – attrice italiana, nipote di Marco Vicario
 Mattia Vicario – vescovo cattolico italiano
 Stefano Vicario – regista televisivo italiano, figlio di Marco Vicario
 Valentina Vicario – attrice italiana

Altro 
 Vicario imperiale – alta carica del Sacro Romano Impero
 Prorettore vicario – vicerettore di un ateneo
 Il Vicario – opera teatrale
 Vicarius – carica della Roma Imperiale

Pagine correlate 
 Vicari (disambigua)